Eredivisie (1966/1967) była 11. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytuł obroniła drużyna AFC Ajax. Tytuł króla strzelców zdobył Johan Cruijff, który w barwach klubu AFC Ajax zdobył 33 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1966 w piłce nożnej
1967 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1966 w Holandii
1967 w Holandii